Cocorăștii Colț, comune del distretto di Prahova
Cocorăștii Mislii, comune del distretto di Prahova